

Geografia 
 Leonardo da Vinci – località di Abano Terme in provincia di Padova

Infrastrutture 
 Leonardo da Vinci – aeroporto di Roma-Fiumicino

Navi 
  – nave da battaglia classe Conte di Cavour varata nel 1911
  – piroscafo italiano varato nel 1924 e successivamente catturato e usato dalla marina britannica
  – sommergibile classe Marconi varato nel 1939 e affondato durante la seconda guerra mondiale
 Leonardo da Vinci (S 510) – ex USS Dace (SS-247), sommergibile statunitense classe Gato varato nel 1939 e trasferito alla Marina Militare Italiana nel 1955
  – transatlantico varato nel 1958
  – sottomarino Classe Sauro 2ª serie, varato nel 1980

Cinema 
 Leonardo da Vinci – cortometraggio diretto da Giulia Cassini-Rizzotto e Mario Corsi nel 1919
 Leonardo da Vinci – film documentario diretto nel 1952 da Luciano Emmer ed Enrico Gras
 Leonardo da Vinci – cortometraggio d'animazione del 1996 diretto da Richard Rich